Сє́верне (до 1944 року — Джелял, Адамсфельд, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Відстань до райцентру становить близько 36 км і проходить автошляхом .

Незважаючи на свою назву, Сєверне розташоване на крайньому півдні району.

Примітки 

Колишні німецькі колонії Криму